Ири́на Ши́лова:
 Шилова, Ирина Михайловна (1937—2011) — советский и российский киновед.
 Шилова, Ирина Олеговна (род. 1960) — советская и белорусская спортсменка (стрельба из винтовки).